Валерий Дмитриевич Остапец (1946—2008) — авиационный инженер, предприниматель, общественный деятель, первый президент Российского союза производителей соков (РСПС)

Биография

Ранние годы 

Родился 22 июля 1946 года на Украине. В 1970 году окончил Московский авиационный институт и был призван на военную службу.

Работа в авиационной промышленности 
После службы в армии  работал в Лётно-исследовательском институте (с 1972 по 1990 годы) на инженерных и научных должностях, вплоть до начальника научно-исследовательского сектора в отделении № 4 ЛИИ под руководством О. Я. Деркача и В. И. Бочарова. Занимался исследованиями и испытаниями в области эксплуатационной технологичности (ЭТ) авиакосмической техники. Участвовал в разработке методов нормирования ЭТ, осуществлял методическое обеспечение и сам проводил оценку характеристик ЭТ при рассмотрении макетов вновь создаваемых летательных аппаратов (ЛА), на этапах испытаний опытных самолётов и вертолётов, а также на стадии их эксплуатации. Кроме того, проводил работы по оценке соответствия характеристик ЭТ требованиям норм лётной годности при сертификации и общим техническим требованиям Минобороны СССР.

Остапец был одним из основных разработчиков межведомственных методик оценки ЭТ самолётов и вертолётов для военной и гражданской авиации, а также участвовал в практическом внедрении разработанных методов на стадиях жизненного цикла авиационной техники (АТ). Он совместно с коллегами также разработал авиационный стандарт ОСТ 54 30048-87 Система технического обслуживания и ремонта АТ. Эксплуатационная и ремонтная технологичность. Основные положения. Опыт этих работ позднее был использован при стандартизации комплексного подхода к обеспечению эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ) АТ (включая надёжность, безопасность полётов, контролепригодность и ЭТ) с выпуском системы государственных стандартов:
 ГОСТ В 23743-88 Изделия АТ. Номенклатура показателей безопасности полёта, надёжности, контролепригодности, эксплуатационной и ремонтной технологичности;
 ГОСТ В 20570-88 Изделия АТ. Порядок нормирования и контроля показателей безопасности полёта, надёжности, контролепригодности, эксплуатационной и ремонтной технологичности;
 ГОСТ В 20436-88 Изделия АТ. Общие требования к комплексным программам обеспечения безопасности полёта, надёжности, контролепригодности, эксплуатационной и ремонтной технологичности.

В 1985 году было принято межведомственное решение МАП-ВВС о комплексной оценке эксплуатационного качества ЛА, во исполнение которого Остапец в составе рабочей группы специалистов авиапромышленности и ВВС СССР участвовал в подготовке «Норм надёжности», которые определяли требования к ЭТХ ЛА ВВС на период до 2000 г., и методики совместной межведомственной оценки ЭТХ. Такая регулярная совместная оценка ВВС, ЛИИ и ОКБ по основным типам ЛА предусматривала определение фактических уровней ЭТХ по согласованной номенклатуре показателей и по взаимно признаваемой методике, что позволило избежать многих проблем и конфликтов при поставке АТ.

В составе рабочей группы МАП СССР по ЭТ и эксплуатационной документации орбитального корабля «Буран» Остапец сделал вклад в обеспечение ЭТХ «Бурана». Эта рабочая группу подготовила требования к ЭТ и эксплуатационной документации орбитального корабля и методы оценки соответствия эти требованиям, которые были использованы в составе «Временных норм безопасности полётов космических аппаратов самолётного типа», утверждённых в 1986 году.

Предпринимательская и общественная деятельность 
В 1990 году перевёлся из ЛИИ им. М. М. Громова во вновь созданное Всесоюзное общество авиастроителей, где работал под руководством первого президента этого общества А. М. Баткова.

В период 1994—1999 годы работал генеральным директором ряда коммерческих организаций (АО «Техавиа», ОАО «Академический центр сертификации и стандартизации продуктов питания» (Академсертификат) ). В 1999 году стал одним из создателей и первым президентом РСПС, который осуществляет координацию предпринимательской деятельности производителей соков в России, представительство и защиту интересов этих предприятий в органах власти для содействия выпуску высококачественной соковой продукции. Этот союз он возглавлял в течение 9 лет, до своей смерти. В частности, к 2000 году Союз добился снижения таможенных пошлин на ввоз видов сырья, которые отсутствуют в России, что позволило сдержать рост цен на потребительском рынке, а в 2002 году Союз выступил одним из инициаторов Соглашения о мерах добросовестной конкуренции (от 12 марта 2002 года) на рынке соков.

Остапец входил в состав Координационного совета по разработке государственной политики в области пищевой и перерабатывающей промышленности России при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ.

Принимал участие в развитии системы государственной регистрации пищевой продукции для предупреждения вредного влияния факторов среды обитания на человека и предотвращения попадания на рынок недоброкачественной и опасной продукции, включая:
 подготовку предложений в разрабатываемые технические регламенты по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологических требований безопасности производства и оборота продукции (молочной продукции, соков и сокосодержащей продукции);
 разработку проектов нормативных правовых актов, регламентирующих доступ пищевых продуктов на рынок России для предотвращения поставок опасной и фальсифицированной продукции.

Опыт работы в авиации позволил Остапцу в период 2000—2008 годы сделать вклад в создание и развитие новой российской системы технического регулирования. Он был членом Общественного совета по техническому регулированию при Министерстве промышленности и энергетики РФ и считался одним из ведущих отечественных экспертов в этой области, руководил разработкой технического регламента на соки.

До своей смерти возглавлял подкомитет по техническому регулированию Торгово-промышленной палаты России.

Убийство 
Около семи часов вечера 12 апреля 2008 года Валерий Остапец вернулся в свой дом в Подмосковье, поужинал с супругой Ириной, вместе с ней посмотрел фильм и около 22:00 вышел погулять с собакой. Спустя несколько минут с улицы внезапно донеслись громкие крики. Ирина услышала голос мужа: «Беги!». Выглянула в окно и оторопела: Валерий сражался во дворе с двумя мужчинами в масках. Налётчики били его дубинками по голове. Распахнув окно, Ирина позвала на помощь, потом схватила пистолет и бросилась на помощь мужу. Бандиты, не ожидавшие такого поворота, ударили и женщину, отобрали у неё оружие и сбежали. Шум услышал сосед. Преодолев двухметровый забор вокруг участка Остапца, мужчина бросился на помощь. Его знакомые, находившиеся с ним на даче, вызвали милицию и врачей. В 23:30 Валерия доставили в больницу посёлка Селятино, где он скончался в реанимации.

Похоронен на Троекуровском кладбище в г. Москве.

Оценки 
 Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия РФ (1998—1999) В. А. Семёнов так характеризовал В. Д. Остапца:
Валерий Дмитриевич много лет руководил созданным им союзом ... и возглавлял профильный подкомитет в Торгово-промышленной палате. Он многое делал для защиты отечественных производителей соков. Был одним из разработчиков законопроекта по улучшению ситуации на продовольственном рынке.
Он был очень принципиальным человеком. В последнее время Валерий в рамках Торгово-промышленной палаты занимался разработкой технических регламентов в сфере продовольствия и АПК и добился больших успехов: многие регламенты готовятся к чтению в Думе. Первой моей мыслью было, что убийство Валерия не может быть связано с его профессиональной деятельностью, потому что руководители отраслевых ассоциаций не контролируют никаких активов. Я встречался с ним две недели назад, у него было много планов и он не выказывал ни тени тревоги или беспокойства.

Примечания

Ссылки 
 

Сотрудники ЛИИ
Убитые в результате нанесения ударов или избиения
Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники Московского авиационного института
Убитые в России